Mutual Assured Destruction
 Militärischer Abschirmdienst
 kod IATA lotniska Madryt-Barajas
 dirham marokański według nomenklatury ISO 4217

Zobacz też 
 Mad